Dongshantempel van Kanton
Dongshantempel van Dapeng
Dongshantempel van Chaoshan
Dongshantempel van Minbei